Carl Adolph Agardh - um botânico sueco.
Jakob Georg Agardh - um botânico. 
Desambiguação